Кю́ллёнен () — финская фамилия. Известные носители:

 Кюллёнен, Анне (род. 1987) — финская лыжница.
 Кюллёнен, Йенс (род. 1989) — финский профессиональный игрок в покер.
 Кюллёнен, Владимир Александрович (1948—1990-е) — советский самбист.
 Кюллёнен, Мерья (род. 1977) — финский политический и государственный деятель.